

Санд-Лейк — місто, штат Нью-Йорк
 Санд-Лейк — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Санд-Лейк — місто в окрузі Соєр, штат Вісконсин
 Санд-Лейк — селище, штат Мічиган
 Санд-Лейк — переписна місцевість в окрузі Айоско, штат Мічиган